Gudong bezeichnet:

 Gudong (Majiang) (谷硐镇), Großgemeinde im Kreis Majiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Gudong (Tengchong) (固东镇), Großgemeinde der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gudong (Pingtang) (谷硐乡), Gemeinde im Kreis Pingtang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Gudong (Gulou) (鼓东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Fujian